Le defunt è un cortometraggio del 2006 diretto da Rachid El Ouali e prodotto in Marocco. È stato presentato al 27º Festival di cinema africano di Verona.

Trama 
La storia narra di un funerale dove i parenti raccontano i loro segreti davanti alla telecamera che riprende la scena.

Voci correlate 
 Kibera Kid

Collegamenti esterni 
 

cortometraggi drammatici